Activation peut faire référence à :
 en informatique, l'activation de logiciel, une procédure de validation de licence requise par certains logiciels propriétaires ;
 en physique nucléaire, l'activation neutronique, la transmutation en atomes radioactifs des atomes d'un équipement ou d'un matériau soumis au bombardement de particules nucléaires (neutron, électron, particules accélérées) ; elle est distincte de la contamination, qui n'est qu'un salissement de surface ;
 en génétique, l'activation génétique, le processus par lequel des gènes sont déréprimés ;
 en biochimie, la bioactivation, un processus qui permet aux enzymes de devenir actives.